Üçtəpə – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Üçtəpə – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian